Лома Лимон има више значења:

 Лома Лимон (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Лимон (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику